Slovo recepce může mít některý z následujících významů:
 převzetí, přebírání, příjem
 vnímání, chápání
 recepce (právo) – převzetí některých právních norem z jednoho právního řádu do druhého, popřípadě celého právního řádu, často prostřednictvím recepčního zákona
 recepce římského práva
 oficiální společenská událost přijetí hostů spojená s pohoštěním
 přijímací kancelář nebo pult v hotelu, penzionu, hostelu, motelu, na vysokoškolských kolejích, v kancelářských objektech, zdravotnických zařízeních apod.
 Recepce (umění)

Externí odkazy